Свастика (фильм, 1964) — японская мелодрама 1964 года режиссёра Ясудзо Масумуры.
 Свастика (фильм, 1974) — документальный, военный фильм 1974 года, режиссёр Филипп Мора. Великобритания.
 Свастика (фильм, 1983) — японская мелодрама 1983 года режиссёра Хирото Ёкоямы. 
 Свастика (фильм, 2006) — японская драма 2006 года режиссёра Нобору Игути.